Il singolare del Swiss Open Gstaad 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Albert Costa.

Costa ha battuto in finale 4–6, 7–6 (7–2), 6–1, 6–0 Félix Mantilla.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
  Marcelo Ríos (primo turno)
  Marc Rosset (primo turno)
  Arnaud Boetsch (primo turno)

 Cédric Pioline (secondo turno)
 Albert Costa (campione)
 MaliVai Washington (primo turno)
 Carlos Moyá (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Swiss Open Gstaad 1996
ATP Tour 1996